Jacques Lebaudy kan syfta på:

 Jacques Lebaudy (verksam 1834), fransk läkare
 Jacques Lebaudy (1868–1919), fransk äventyrare